Quadranti ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Quadranti (* 1980),  italienischer Radrennfahrer
 Rosmarie Quadranti (* 1957), Schweizer Politikerin (BDP)